Esmeralda puede referirse a:

Geología 
 la esmeralda, piedra preciosa de color verde.

Artes 
 Torre Esmeralda, rascacielos en Buenos Aires (Argentina);
 Buda de Esmeralda, pequeña representación de un Buda sentado, hecha con jade verde y vestida con ropajes de oro, de unos 45 cm de altura, ubicada en el Templo del Buda de Esmeralda, dentro de los terrenos del Palacio Real de Bangkok (Tailandia);
 Esmeralda, ópera de 1879, de Óscar Camps y Soler, basada en la novela de Víctor Hugo;
 La isla Esmeralda, ópera cómica de Arthur Sullivan;
 La Esmeralda, ópera en cuatro actos, de 1836, con música de Louise Bertin y libreto de Víctor Hugo.
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", institución educativa de arte.

Ciencias naturales 
 las orquídeas esmeralda, género de orquídeas epifitas de tamaño mediano;
 el colibrí esmeralda (Chlorostilbon mellisugus), ave que habita en el Caribe, y en Centro y Sudamérica.

Cine y televisión 
 Esmeralda, cortometraje mudo francés de 1905;
 La Esmeralda, 1879, película chilena de 2010, de Elías Llanos, acerca del combate naval de Iquique;
 Esmeralda, telenovela venezolana de 1971, original de la escritora cubana Delia Fiallo, protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina;
 Esmeralda, telenovela mexicana de 1997, protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga;
 Esmeralda, telenovela brasileña de 2004, protagonizada por Bianca Castanho y Claudio Lins.

Historia 
 Regimiento 7.º de Línea "Esmeralda", cuerpo del ejército de Chile que participó en la Guerra del Pacífico;
 Tabla de Esmeralda, texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto.

Personas 

 Esmeralda, cantante mexicana.

Toponimia

Divisiones administrativas 
 Costa Esmeralda, localidad del este de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Esmeralda, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Esmeralda, municipio de Bolivia;
 Esmeralda, municipio del estado de Río Grande del Sur (Brasil);
 Esmeralda, localidad de la región de O'Higgins (Chile);
 Esmeralda, localidad de la provincia oriental de Camagüey (Cuba);
 Condado de Esmeralda, división administrativa del estado de Nevada (Estados Unidos).

Hidrografía 
 Embalse la Esmeralda o Embalse de Chivor, cuerpo de agua artificial en el departamento de Boyacá (Colombia);
 Laguna Esmeralda (Melipilla), pequeña laguna artificial en la provincia de Melipilla (Chile).
 Lago Esmeralda en Chile, más conocido como "Lago Todos los Santos".

Transporte 
 Naufragio del Esmeralda (-1503), Nave portuguesa de la segunda expedición de Vasco da Gama hacia la India, que naufragó en 1503 y cuyos restos fueron rescatados del mar en 2016.
 Fragata Esmeralda (1753) (1753-1780), fragata española;
 Fragata Esmeralda (1773) (1773-1780), fragata española;
 Fragata Esmeralda (1791) (1791-1825), fragata española capturada por la Armada de Chile en El Callao en 1820;
 Corbeta Esmeralda (1855-1879), corbeta de la Armada de Chile que participó en la Guerra del Pacífico;
 Crucero Esmeralda (1884) (1884-1895), crucero de la Armada de Chile;
 Crucero Esmeralda (1896) (1896-1930), crucero de la Armada de Chile;
 Fragata Esmeralda (1946) (1946-1966), fragata de la Armada de Chile;
 Buque escuela Esmeralda (1954), buque escuela de la Armada de Chile.

Otros usos 
 el verde esmeralda, el color de la gema homónima;
 Hito Esmeralda, trifinio donde convergen las fronteras de Argentina, Bolivia y Paraguay;
 Pokémon Esmeralda, juego de la famosa franquicia Pokémon.
 Esmeralda personaje de la obra de Víctor Hugo El jorobado de Notre Dame.

Enlaces externos